Le terme Mauvais peut se référer à:

Personnalités 
Mauvais est un patronyme porté notamment par :
 Jean Mauvais est un acteur français né le  à Courbevoie et mort le  à Paris.
 Léon Mauvais (1902-1980), syndicaliste et homme politique français.
 Victor Mauvais (1809-1854),  homme politique français.
 Virginie Mauvais (1797-1892), institutrice puis inspectrice des écoles municipales.

Toponymes 
 Rivière Mauvaise, un affluent du Bras du Nord coulant dans Saint-Raymond, dans la MRC Portneuf, Capitale-Nationale, Québec, Canada.

Arts

Bande dessinée 
Le Mauvais Œil est le premier tome de la série Luxley de Valérie Mangin, Francisco Ruizgé et Jean-Jacques Chagnaud.

Chanson 
Les Mauvais Garçons est une chanson de Johnny Hallyday. Elle a été publiée en EP en 1964.

Cinéma 
Batman : Mauvais Sang (Batman: Bad Blood)  est un film d’animation américain réalisé par Jay Oliva, sorti direct-to-video en 2016.
L'Ange et le Mauvais Garçon (Angel and the Badman) est un western américain de James Edward Grant, sorti en 1947.
Le Mauvais Chemin (Ridin' the Wind) est un film américain réalisé en 1925 par Del Andrews.
Mauvais Esprit est un film français réalisé par Patrick Alessandrin sorti en 2003.
Mauvais garçon est un film français réalisé par Jacques Bral, sorti en 1993.
Mauvais Genre est un film français réalisé par Laurent Bénégui, sorti en 1997.
Mauvais Piège () est un film germano-américain réalisé par Luis Mandoki, sorti en 2002.
Mauvais Sang est un film français réalisé par Leos Carax, sorti le .
Mauvaise Graine est un film français réalisé par Billy Wilder et Alexandre Esway, sorti en 1934.
Un mauvais fils est un film français réalisé par Claude Sautet, sorti en 1980.
Un mauvais pantalon () est un film britannique d'animation à base de pâte à modeler réalisé par Nick Park à Bristol au studio Aardman Animations en 1993.

Poésie 
Mauvais Sang est un poème en prose d'Arthur Rimbaud issu du recueil intitulé Une saison en enfer.
Mauvais Contact est une nouvelle écrite par Idris Seabright, pseudonyme de Margaret St. Clair, parue en 1954.

Roman 
Un mauvais rêve est un roman posthume et inachevé de Georges Bernanos, publié pour la première fois en 1950 par la maison d'édition Plon.

Théâtre 
Les Mauvais Bergers est une tragédie en cinq actes et en prose de l’écrivain français Octave Mirbeau, représentée au Théâtre de la Renaissance le , avec Sarah Bernhardt et Lucien Guitry dans les rôles principaux.

Homonymie de patronyme